

Llocs 
 Haddington (East Lothian), Escòcia
 Haddington (Lincolnshire), Anglaterra
 Haddington (Philadelphia), Estats Units
 Haddington Range, Serralada de muntanyes 
 Haddington Island (Colúmbia Britànica)

 Earl de Haddington